Ambrosia pode referir-se a:
 Ambrosia, doce
 Ambrosia (banda)
 Ambrosia (gênero)

Ver também 
 Ambrose
 Ambrósio